Delroy Facey – ex calciatore grenadino
 Kentan Facey – cestista giamaicano
 Shay Facey – calciatore inglese
 Simone Facey – velocista giamaicana